Музей коммуникаций может означать:
 
 Музей коммуникаций (Франкфурт-на-Майне)

См. также 
 Музей связи